Gymnasium Carolinum ist der Name folgender Gymnasien:
 Gymnasium Carolinum (Ansbach)
 Gymnasium Carolinum (Bernburg (Saale))
 Gymnasium Carolinum (Neustrelitz)
 Gymnasium Carolinum (Osnabrück)
 Regium Gymnasium Carolinum in Stettin, siehe Marienstiftsgymnasium
 Gymnasium Carolinum (Nysa) in Nysa früher Neisse, Polen